Джемс, правильно — Джеймс () — английские имя и фамилия.

 Джемс, Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог. Брат Генри Джеймса.
 Джемс, Генри (1843—1916) — американский писатель. Брат Уильяма Джеймса.
 Джемс, Ричард (1582—1638) — английский путешественник, пастор, учёный и поэт.